Velika nagrada Japonske 1989 je bila petnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1989. Odvijala se je 22. oktobra 1989.

Rezultati

Kvalifikacije

Predkvalifikacije

Kvalifikacije

Dirka 

|-
! 1
| 19
|  Alessandro Nannini
| Benetton-Ford
| 53
| 1:35:06,277
| 6
| 9
|-
! 2
| 6
|  Riccardo Patrese
| Williams-Renault
| 53
| + 11,904 s
| 5
| 6
|-
! 3
| 5
|  Thierry Boutsen
| Williams-Renault
| 53
| + 13,446 s
| 7
| 4
|-
! 4
| 11
|  Nelson Piquet
| Lotus-Judd
| 53
| + 1:44,225
| 11
| 3
|-
! 5
| 7
|  Martin Brundle
| Brabham-Judd
| 52
| +1 krog
| 13
| 2
|-
! 6
| 9
|  Derek Warwick
| Arrows-Ford
| 52
| +1 krog
| 25
| 1
|-
! 7
| 15
|  Maurício Gugelmin
| March-Judd
| 52
| +1 krog
| 20
|  
|-
! 8
| 10
|  Eddie Cheever
| Arrows-Ford
| 52
| +1 krog
| 24
|  
|-
! 9
| 21
|  Alex Caffi
| Dallara-Ford
| 52
| +1 krog
| 15
|  
|-
! 10
| 22
|  Andrea de Cesaris
| Dallara-Ford
| 51
| +2 kroga
| 16
|  
|-
! DSQ
| 1
|  Ayrton Senna
| McLaren-Honda
| 53
| Diskvalifikacija
| 1
|  
|-
! Ods
| 2
|  Alain Prost
| McLaren-Honda
| 46
| Trčenje
| 2
|  
|-
! Ods
| 8
|  Stefano Modena
| Brabham-Judd
| 46
| Motor
| 9
|  
|-
! Ods
| 27
|  Nigel Mansell
| Ferrari
| 43
| Motor
| 4
|  
|-
! Ods
| 12
|  Satoru Nakadžima
| Lotus-Judd
| 41
| Motor
| 12
|  
|-
! Ods
| 4
|  Jean Alesi
| Tyrrell-Ford
| 37
| Menjalnik
| 18
|  
|-
! Ods
| 30
|  Philippe Alliot
| Larrousse-Lamborghini
| 36
| Motor
| 8
|  
|-
! Ods
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 34
| Menjalnik
| 3
|  
|-
! Ods
| 20
|  Emanuele Pirro
| Benetton-Ford
| 33
| Trčenje
| 22
|  
|-
! Ods
| 26
|  Olivier Grouillard
| Ligier-Ford
| 31
| Motor
| 23
|  
|-
! Ods
| 16
|  Ivan Capelli
| March-Judd
| 27
| Vzmetenje
| 17
|  
|-
! Ods
| 17
|  Nicola Larini
| Osella-Ford
| 21
| Zavore
| 10
|  
|-
! Ods
| 3
|  Jonathan Palmer
| Tyrrell-Ford
| 20
| Puščanje goriva
| 26
|  
|-
! Ods
| 34
|  Bernd Schneider
| Zakspeed-Yamaha
| 1
| Menjalnik
| 21
|  
|-
! Ods
| 24
|  Luis Perez-Sala
| Minardi-Ford
| 0
| Trčenje
| 14
|  
|-
! Ods
| 23
|  Paolo Barilla
| Minardi-Ford
| 0
| Sklopka
| 19
|  
|}

Opombe 
 Na tej dirki si je naslov zagotovil Prost, po tem ko sta z Aytonom Senno trčila v šikani. Senna je sicer nadaljeval in zmagal, a je bil kontroverzno diskvalificiran zaradi sekanja šikane.

Formula 1 sezona 1989
1989